Stařeček může být:

obecně
 zdrobnělé označení starého muže, též dědeček

příjmení osob
 Arnošt Stařeček – fiktivní postava ze seriálu Případy detektivní kanceláře Ostrozrak

místopis
 Stařeček (rybník) – rybník u obce Homole v okrese České Budějovice
 Stařeček (vrch) – vrch (542 m n. m.) s kapličkou u obce Dobrohošť v okrese Jindřichův Hradec

ostatní
 Cefalocereus bělovlasý – kaktus zvaný též „stařeček“

Podobné pojmy 
 Stařec
 Staré